Влади́мир Грице́нко:
 Гриценко, Владимир Ильич (род. 1937) — лауреат Государственной премии СССР 1982 года.
 Гриценко, Владимир Павлович (1929—1999) — советский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Гриценко, Владимир Петрович (род. 1965) — директор Государственного музея-заповедника «Куликово поле»